Bruzelia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Boeck 1871. Bruzelia ingår i familjen Synopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Bruzelia